

Faza grupowa

Grupa A

Niemcy U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021.

Trener:  Stefan Kuntz (ur. 30 października 1962)

Holandia U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021. 21 marca ogłoszono, że zachorował Jurriën Timber i zastąpi go Lutsharel Geertruida.

Trener:  Erwin van de Looi (ur. 25 lutego 1972)

Rumunia U-21 

Skład ogłoszono 16 marca 2021. 19 marca ogłoszono, że Valentin Costache zostanie zastąpiony przez Adriana Petre.

Trener:  Adrian Mutu (ur. 8 stycznia 1979)

Węgry U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021.

Trener:  Zoltán Gera (ur. 22 kwietnia 1979)

Grupa B

Hiszpania U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021.

Trener:  Luis de la Fuente (ur. 21 czerwca 1961)

Włochy U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021. 19 marca 2021 z drużyny usunięty został Andrea Pinamonti, a zastąpił go Lorenzo Colombo, ze względu na kwarantanne nałożoną na zawodników Interu Mediolan.

Trener:  Paolo Nicolato (ur. 21 grudnia 1966)

Czechy U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021.

Trener:  Karel Krejčí (ur. 20 grudnia 1968)

Słowenia U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021.

Trener:  Milenko Ačimovič (ur. 15 lutego 1977)

Grupa C

Francja U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021. 21 marca 2021 kontuzji doznali Houssem Aouar i Moussa Diaby, a zastąpili ich Armand Laurienté i Alexis Claude-Maurice.

Trener:  Sylvain Ripoll (ur. 15 sierpnia 1971)

Dania U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021.

Trener:  Albert Capellas (ur. 1 października 1967)

Rosja U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021. 20 marca kontuzji doznał Konstantin Kuczajew, a zastąpił go Konstantin Tiukawin.

Trener:  Michaił Gałaktionow (ur. 21 maja 1984)

Islandia U-21 

Skład ogłoszono 18 marca 2021.

Trener:  Davíð Snorri Jónasson (ur. 26 lutego 1987)

Grupa D

Anglia U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021. 23 marca kontuzji doznał Mason Greenwood, a zastąpił go Todd Cantwell.

Trener:  Aidy Boothroyd (ur. 8 lutego 1971)

Portugalia U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021. 19 marca 2021 kontuzjowani zostali Rafael Leão oraz Jota, a zastąpili ich Gonçalo Ramos oraz João Mário.

Trener:  Rui Jorge (ur. 27 marca 1973)

Chorwacja U-21 

Skład ogłoszono 9 marca 2021. 18 marca 2021 kontuzjowany został Joško Gvardiol,a zastąpił go David Čolina. 21 marca kontuzjowany został Luka Sučić, a zastąpił go Matej Vuk. 22 marca kontuzjowany został Borna Sosa, a zastąpił go Hrvoje Babec.

Trener:  Igor Bišćan (ur. 4 maja 1978)

Szwajcaria U-21 

Skład ogłoszono 15 marca 2021 roku.

Trener:  Mauro Lustrinelli (ur. 26 lutego 1976)

Faza pucharowa

Chorwacja U-21 

Skład ogłoszono 17 maja 2021. 25 maja 2021 ze składu wycofani zostali Luka Sučić, Dario Vizinger i Mihael Žaper, a zastąpili ich Neven Đurasek, Sandro Kulenović i Matej Vuk

Trener:  Igor Bišćan (ur. 4 maja 1978)

Dania U-21 

Skład ogłoszono 21 maja 2021. 28 maja ze składu wycofany został Mads Bech Sørensen, a zastąpił go Simon Graves Jensen.

Trener:  Albert Capellas (ur. 1 października 1967)

Francja U-21 

Skład ogłoszono 20 maja 2021. 24 maja ze składu wycofani zostali Randal Kolo Muani, Alban Lafont (obaj zobowiązania klubowe) i Wesley Fofana (kontuzja), a ich miejsca zajęli Axel Disasi, Etienne Green i Arnaud Kalimuendo. 26 maja kontuzji doznał Adrien Truffert i w jego miejsce pojawił się Nicolas Cozza.

Trener:  Sylvain Ripoll (ur. 15 sierpnia 1971)

Hiszpania U-21 

Skład ogłoszono 21 maja 2021. 26 maja ze składu wycofany został Jon Moncayola, a zastąpił go Antonio Blanco.

Trener:  Luis de la Fuente (ur. 21 czerwca 1961)

Holandia U-21 

Skład ogłoszono 21 maja 2021. 24 maja Noa Lang, Deyovaisio Zeefuik (obaj kontuzja) oraz Ludovit Reis (zobowiązania klubowe) zostali wycofani ze składu, a zastąpili ich Mats Knoester i Kaj Sierhuis (skład został zmniejszony do 22 zawodników).

Trener:  Erwin van de Looi (ur. 25 lutego 1972)

Niemcy U-21 

Skład ogłoszono 24 maja 2021. 25 maja ze składu drużyny wycofany został Maxim Leitsch (kontuzja), a jego miejsce zajął Lars Lukas Mai. 30 maja ze składu wycofany został Janni Serra (kontuzja), a jego miejsce zajął Shinta Appelkamp.

Trener:  Stefan Kuntz (ur. 30 października 1962)

Portugalia U-21 

Skład ogłoszono 21 maja 2021. 24 maja ze składu wycofany został Thierry Correia (pozytywny wynik testu na COVID-19), a także Francisco Trincão (kwarantanna ze względu na bliski kontakt z zakażonym). Zastąpili ich Abdu Conté i Filipe Soares.

Trener:  Rui Jorge (ur. 27 marca 1973)

Włochy U-21 

Skład ogłoszono 24 maja 2021.

Trener:  Paolo Nicolato (ur. 21 grudnia 1966)

Przypisy 

Mistrzostwa Europy U-21 w Piłce Nożnej 2021